Хохряков — російське прізвище. Відомі носії:
 Хохряков Віктор Іванович (1913—1986) — радянський актор і театральний режисер, майстер художнього слова. Народний артист СРСР (1973).
 Хохряков Володимир Кузьмович ( 1941) — український художник скла і кераміки, педагог.
 Хохряков Микола Миколайович (1957—1928) — російський художник-пейзажист.
 Хохряков Петро Олександрович ( 1990) — російський хокеїст, центральний нападник.
 Хохряков Семен Васильович (1915—1945) — двічі Герой Радянського Союзу.
російські прізвища